La Boîte à malice est le titre de plusieurs œuvres :
Littérature
 La Boîte à malice, roman de fantasy de Terry Brooks paru en 1994.

Cinéma
 La Boîte à malice, court métrage réalisé par Georges Méliès en 1903.
 La Boîte à malice, programme de courts métrages réalisé par Kōji Yamamura, sorti en 2011.